Bessone ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Bessone (1862– nach 1891), italienische Primaballerina

 Lorenzo Bessone (1904–1976), italienischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Bischof von Meru
 Massimo Bessone (* 1969), italienischer Politiker